Církvice (powiat Kolín) –
 Církvice (powiat Kutná Hora) –
 Církvice (przystanek kolejowy) –

Zobacz też